2Moons é um MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) publicado no ocidente pela Acclaim. O jogo é gratuito e não há intenções de cobrar uma mensalidade dos jogadores, uma vez que o faturamento da Acclaim ocorre quando os jogadores compram itens especiais para jogo através do website oficial da Acclaim. A compra dos itens com dinheiro real é opcional, porém os itens comprados pelo site são especiais e, em geral, não podem ser obtidos no jogo. O faturamento com o jogo também está relacionado a comerciais e propaganda que existem no jogo. O jogador pode optar por desativar as propagandas no jogo, porém o mesmo ganhará 10% menos de experiência ao fazer isto. 

O responsável pela direção jogo é britânico David Perry. 2Moons é baseado no jogo Dekaron, produzido pela produtora coreana GameHi, no entanto a história do jogo se difere da história original da versão coreana.

Classes 
No jogo existem no total sete classes jogáveis sendo elas as seguintes:

Azure Knight 
Os Azure Knights (Cavaleiros Azure, também chamados por AK) são personagens com o foco em combate físico e possuem em geral uma grande defesa. Muitos jogadores gostam de jogar com essa classe devido a grande quantidade de ataques de área (no jogo AoE: Area of Effect) que ela possui. Com essa classe o jogador pode usar armas como: uma ou duas espadas de uma mão, espadas de duas mãos, martelos, maças, machados, além de escudos (que só podem ser usados se o jogador optar por utilizar uma espada de uma mão), etc. O jogador pode optar também por fazer um personagem híbrido, podendo se especializar por exemplo em espadas de uma e duas mãos. Essa é uma classe que possui vários buffs a disposição, que podem aumentar a velocidade do personagem, elevar a taxa de regeneração de HP, aumentar as chances de acertar um ataque crítico (critical attack) no oponente, dentre outros,essa é a classe que possui o poder de efeito em área mais forte do jogo, chamado Genocide (Genocídio).

Poderes (Skills) 
 Master: Sword Mastery, Sharpen Blade, Sword Defence, Faedol Launch, Air Smashing, Mace Mastery, Mace Bash, Armor Breaker, Heavy Blow, Solar Evil, Axe Mastery, Bleed Slash, Wrist Chop, Aquilles' Tendon, Sonic Massacre, Dual Mastery, Cross Piercing, Cyclone Slash, Energetic Blades, Igen Dash.
 Passive: Strength, Jumping Crash, Strengthen Health, Whirlwind, Soul Knight, Power Strike, Insensibility, Agility, Wind Rush, Attack Acceleration.
 Support: Shield Mastery, Shield Shove, Blind Jab, Dual Advance, Spout Anger, Two-Hand-Mastery, Triple Attack, Berserk, Genocide, Fishing Mastery.

Bagi Warrior 
O Bagi Warrior (Guerreiro Bagi) é também uma classe de grande porte, onde a força física é o ponto principal, possuindo em geral muito HP e uma força de ataque muito grande. Por um lado muitas pessoas o consideram lento, por um outro lado muitos adoram essa classe em batalhas PVP (Player Versus Player). Os Guerreitos Bagi têm muitos buffs, mas não possuem tantos ataques de área quanto os Cavaleiros Azure. Essa classe não usa espadas, martelos ou similares mas sim uma espécie de luvas feitas de materiais sólidos que encaixam nos punhos desses personagems (Knuckles).

Incar Magician 
Incar Magician (Mago Incar) é a classe especializada em magias, podendo as mesmas serem: fogo, raio e gelo. Incar Magician é uma classe feminina e as armas utilizadas por essa classe são, em geral, cajados. Essa é uma classe onde a defesa é um ponto forte dependendo da construção do seu personagem, podendo se tornar o personagem com mais alta defesa no jogo. Essa classe é bastante solicitada em dungeons (cavernas) devido a grande quantidade de ataques em área.

Segnale 
 Segnale  é a classe do jogo responsável pelo suporte às demais raças, sendo, por isto, muito requisitada nos grupos formados para as Dungeons e para o Dead Front ( evento presente no jogo ) . É uma classe que, além do suporte por parte dos seus buffs, também tem o poder de curar os demais jogadores, o que reforça sua função de suporte . Ela também possui, apesar de em menor quantidade, skills de ataque, que vão do ataque físico até o elemento principal desta classe, o chamado Curse Damage.Por sua menor quantidade de habilidades de ataque e por ser uma classe de apoio, esta é a raça de menor quantidade no jogo, o que aumenta a cobiça por elas entre os grupos de eventos internos . Também é uma classe vista como desfavorecida pela grande maioria quando o assunto é o Player vs Player (PvP), porque, apesar de seus buffs, é uma classe que recebe o chamado Knock Back (KB) com facilidade e é raro esta raça causar KBs nas demais, apesar de alguns jogadores demonstrarem que é possível a integração desta classes nos PvPs com o uso de estratégias, que, em geral, baseiam-se no intenso uso de skills de cura durante as batalhas . E, por ser uma classe de suporte, é considerável a existência de builds para elas, que vão desde o uso de armas iniciais para o aumento no HP, nos casos de Segnales apenas para suporte, até builds que visam, além do suporte, o dano, tornando essencial o uso de armas com grande damage (e, para isso, busca-se fortificar estas armas até o limite, por meio  da opção fortify nos blacksmith) .

Ligações externas 
 
 

MMORPG